Niemcy:
 Ziegra-Knobelsdorf – dawna gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen

Osoby:
 Christian Ziegra – niemiecki teolog
 Konstantin Ziegra – niemiecki fizyk